De Italiaanse naam van:
Luzern (kanton), kanton in Zwitserland
Luzern (district), district in het kanton Luzern
Luzern (stad), stad in Zwitserland
Lucerna (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Ocotepeque
(1935) Lucerna, een planetoïde
Een Latijns woord voor lamp
Lucerna College, een school in België
Lucernapaleis, een monumentaal overdekt winkel- en uitgaanscentrum in Praag

Zie ook
Lucerne